Леопольд Ауэнбруггер (; ,  — , ) — австрийский врач, первым в истории медицины (в 1754 году) применивший метод перкуссии в качестве средства диагностики заболеваний.

Биография 
Происходил из семьи богатого владельца гостиницы, который сумел дать сыну хорошее образование сначала в родном городе, затем в Венском университете. Ауэнбруггер получил диплом врача в 22 года и в течение последующих десяти лет работал в госпитале в Вене. Обнаружив, что, приложив ухо к груди пациента и совершая по ней лёгкие удары, можно определить состояние тканей и внутренних органов, опубликовал свои выводы в небольшой работе, которая оказалась совершенно незамеченной. Признание получил лишь через десять лет, наполненных серьёзными экспериментами и исследованиями в этой области. В последние десятилетия жизни вёл активную научную работу в деле поиска способов излечения туберкулёза.

Главная научная работа — Inventum Novum ex Percussione Thoracis Humani Interni Pectoris Morbos Detegendi, написанная в 1761 году, но ставшая относительно известной лишь в 1808 году, которая впоследствии признавалась одним из трудов, ставших основой для современной медицины.

Примечания

Библиография 
 Davies MK, Hollman A: Joseph Leopold Auenbrugger (1722—1809). Heart. 1997 Aug;78(2):102. PMID 9326976

Ссылки 
 
 

Выпускники Венского университета
Медики Австрии